Георг Гегель: Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ.
 Гегель, Георг Людвиг (1733—1799) — секретарь казначейства при дворе Карла Ойгена (графа Вюртембергского), отец Георга Гегеля.